Уроп:

 Уроп (приток Ини) — река в Кемеровской области и её притоки: Черновой Уроп, Левый Уроп, Степной Уроп и Уропчик.
 Уроп — деревня в Кемеровской области.